BiH:
 Čađavica Donja (Bijeljina, BiH), naselje u općini Bijeljina
 Čađavica Donja (Bosanski Novi, BiH), naselje u općini Bosanski Novi